Plusieurs personnes portent le nom (ou le surnom) de Bobby Valentino :
 Bobby Valentino, un violoniste anglais.
  Bobby Valentino est un chanteur de Rnb américain.
 Bobby Valentino est son  album sorti en 2005.